Augea puede referirse a: 

 Augea, comuna francesa en Jura.
 Augea, género botánico.